Флаг Вя́земского городского поселения Вяземского района Смоленской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4130.

Флаг составлен на основании герба Вяземского городского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, географические и национальные традиции и является официальным символом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — зелёная полоса (шириной в 1/4 ширины полотна), а вверху полотна на расстоянии в 1/6 ширины полотна от верхнего края — голубая полоса с тремя равномерно расположенными треугольными выступами (ширина полосы 1/6 ширины полотна). В середине флага фигуры из герба поселения: чёрная пушка на жёлтом лафете, на запале которой сидит жёлтая райская птица».

Обоснование символики 
Пушки на флаге Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области символизируют героическое прошлое Смоленской земли не раз дававшей отпор иноземным захватчикам.

Райская птица (изображается без ног) — символизирует возрождение после войн, стремление к счастью и высшим идеалам. Кроме того, считается, что она предупреждает об опасности.

Голубая полоса над пушкой (идентичная турнирному воротнику в гербе Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области) символизирует преемственность герба Смоленска (с добавочным, понижающим элементом) для Вязьмы, как второго защитника западных рубежей Руси.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, солнечного света.

Голубой цвет символизирует возвышенные устремления, честь, преданность, истину, добродетель.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Вязьма
Флаги с изображением пушки
Гамаюн в геральдике